Colosso – statua in genere antropomorfa, di eccezionale grandezza (detta appunto colossale). Vedi, ad esempio:
 Colosso di Barletta
 Colosso di Rodi
 Colossi di Memnone
 Colosso di Nerone – da cui prende il nome il Colosseo di Roma
 Colossi di Ramses II
 Colosso di san Carlo Borromeo
Colosso – sostantivo attribuito, per estensione, a una persona o a una cosa personificata, come un'azienda, di eccezionali dimensioni.
Colosso – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Colosso – personaggio dei fumetti Marvel Comics appartenente alla serie Ultimate Marvel
Tricholoma colossus – fungo dell'ordine delle Agaricali
Colossi – (Κολοσσαί), antica città della Frigia
Il colosso d'argilla – (The Harder They Fall), film del 1956

Pagine correlate 
 Colossus (disambigua)
Kolosso

Altri progetti